Алекса́ндр Жу́ков: Жуков, Александр Адольфович (род. 1965) — советский и молдавский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Жуков, Александр Александрович (1938—2006) — буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
 Жуков, Александр Алексеевич (1900—1944) — деятель советских спецслужб.
 Жуков, Александр Аркадьевич (род. 1974) — член Совета Федерации.
 Жуков, Александр Владимирович (род. 1991) — российский самбист.
 Жуков, Александр Дмитриевич (род. 1956) — российский политик, депутат Госдумы; президент Олимпийского комитета России (2010—2018).
 Жуков, Александр Евлампиевич (1881—не раньше 1960) — один из первых российских лётчиков; кавалер трёх орденов Российской Империи.
 
 Жуков, Александр Илларионович (1912—2003) — Герой Социалистического Труда.
 
 Жуков, Александр Яковлевич (1906—1986) — председатель Чкаловского (Оренбургского) облисполкома.